

Мосінський — селище, Юр'янський район, Кіровська область
 Мосінський — станційне селище, Юр'янський район, Кіровська область